Юбилейный 70-й Венецианский международный кинофестиваль прошёл в Венеции с 28 августа по 7 сентября 2013 года. Американский кинорежиссёр Уильям Фридкин был удостоен почётной награды за жизненный вклад в развитие мирового кинематографа. Жюри возглавил классик итальянского кинематографа Бернардо Бертолуччи. Ранее он был председателем жюри на 40-м кинофестивале в 1983 году.

Смотр открылся фантастической картиной «Гравитация» режиссёра Альфонсо Куарона с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни в главных ролях. Фильмом закрытия выступила бразильская документальная работа Тьерри Рагоберта «». Церемонии открытия и закрытия провела итальянская модель и актриса Ева Риккобоно.

Как отмечает издание «РИА Новости», «основной конкурс фестиваля в этом году удивляет не столько количеством громких премьер и имён, сколько разнообразием», так как среди представителей основной конкурсной программы присутствуют как анимационные, так и документальные ленты. Здесь, на Лидо, впервые показали и долгожданный и давно разрабатываемый проект Терри Гиллиама «Теорема Зеро».

Впервые в истории Венецианского кинофорума обладателем главного приза «Золотой лев» стал документальный фильм итальянского режиссёра Джанфранко Рози «Священная римская кольцевая». Лучшим постановщиком конкурсной программы признан грек Александрос Авранас («»), за участие в картине которого артист Темис Пану забрал кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. Аналогичной награды в противоположной категории удостоена 82-летняя Елена Котта, создавшая ключевой образ в ленте «». Неоднозначное решение жюри, как и в прошлом году, подверглось небывалой критике со стороны журналистов.

Ход фестиваля 
Официальная конкурсная программа Мостры была объявлена 25 июля 2013 года. В честь юбилея одного из старейших мировых кинофестивалей 70 кинорежиссёров со всех уголков планеты сняли 70 одноминутных короткометражек.

Взявший слово на церемонии открытия председатель жюри Бернардо Бертолуччи заявил, что ожидает от Венецианского смотра «приятных сюрпризов»: «Я искренне надеюсь, что в программе найдётся что-то, что меня удивит, превзойдёт все мои ожидания. Это серьёзная ответственность — выбирать победителей основного конкурса, распределять „Золотого льва“, приз жюри и другие значимые награды. Я очень хочу, чтобы в этой программе были приятные сюрпризы».

Впервые в 2013 году конкурсной стала традиционная программа «Венецианская классика», в которой зрителям демонстрируются классические мировые кинокартины. В качестве членов жюри были отобраны студенты различных итальянских университетов. Секция открылась отреставрированной лентой «Колдун» Уильяма Фридкина, считающего её своей лучшей и самой личной работой в карьере. Позже Фридкину был вручён почётный «Золотой лев» за жизненные достижения в сфере киноискусства. Отмечая необъятные заслуги постановщика, директор фестиваля Альберто Барбера отметил:

Примечательно, что «Золотой лев» был присуждён Фридкину прямо в 78-й день рождения — 29 августа.

Почётной награды Persol был удостоен и виднейший представитель польской киношколы Анджей Вайда, на премьеру новой картины которого «Валенса. Человек из надежды» приехал сам объект фильма, бывший президент Польши Лех Валенса.

Среди всех фильмов, показанных в программе «Венецианская классика», присутствовали и российские — так, в Венеции показали драму «Мой друг Иван Лапшин» ушедшего из жизни в этом году режиссёра Алексея Германа.

Появление на Лидо Дэниела Рэдклиффа, прибывшего презентовать внеконкурсную работу «Убей своих любимых», в которой он исполнил одну из ключевых ролей, привело к абсолютному заполнению зала пресс-конференции и невероятному ажиотажу. Ситуация повторилась в день премьеры проекта Терри Гиллиама «Теорема Зеро»: билеты были полностью раскуплены, а у кинотеатра образовалась невиданная толпа зрителей.

70-й Венецианский кинофорум стал знаковым для именитого японского аниматора Хаяо Миядзаки: во время его проведения режиссёр сообщил прессе, что завершает свою карьеру. Конкурсный байопик его творения «Ветер крепчает», тем не менее, был неоднозначно принят журналистами. Подобное заявление в Венеции сделал и тайванец Цай Минлянь, уставший от процесса создавания кино. Картина «Бродячие псы», удостоенная , по его словам, станет последней в его карьере.

За день до церемонии награждения киноведы и критики в составе Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) признали лучшим конкурсным фильмом психологический триллер Ксавье Долана «Том на ферме». На площади перед Дворцом кино, где состоялось закрытие форума, были замечены несколько десятков человек с плакатами «Война Обамы? Нет, спасибо», протестовавших против войны США и Сирии.

Всего на смотре были продемонстрированы 3470 фильмов, среди которых 1534 полнометражных и 1936 короткометражных. Также в этом году здесь состоялись 52 мировые премьеры тех или иных работ.

Аналитика 

Абсолютным и неоспоримым фаворитом Мостры 2013 года стала трагикомедия маститого британского постановщика Стивена Фрирза «Филомена», покорившая как зрителей, так и критиков. Именно она заняла первое место в традиционном фестивальном рейтинге, составляемом популярным итальянским журналом . Работе Фрирза критики поставили наибольшее количество звёзд, тем самым обозначив её «шедевром». После окончания показов конкурсных картин подавляющее большинство обозревателей прочили «Филомене» главный приз «Золотой лев», а исполнительнице главной роли Джуди Денч — кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Аналогичную награду за мужскую роль, в основном, предрекали Кристофу Вальцу, сыгравшему математика Коэна Лэта в «Теореме Зеро» Терри Гиллиама.

Как и в прошлом году, выбор жюри основного конкурса во главе с Бернардо Бертолуччи вызвало практически единогласное недоумение у представителей прессы и критиков. Если представление к наградам актёрских работ ещё было хоть как-то оправдано, то присвоение «Серебряного льва» режиссёру Авранасу было встречено «буканием» и свистом; та же самая ситуация повторилась и с главным призом, отошедшим к документальной ленте «Священная римская кольцевая». Присуждение ключевой награды «Священной римской кольцевой» усугублялось тем, что эта неигровая работа была показана в самом конце фестиваля, когда .

Возмущённый результатами фестиваля Антон Долин отмечает, что «единственная венецианская награда, которая не вызвала никакого протеста ни у кого, — приз Марчелло Мастроянни для лучшего молодого актёра». По его словам, «Госпожа жестокость», получившая сразу два приза, является «худшей картиной венецианской программы этого года».

Схожего мнения придерживается многолетний обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин, посчитавший «Госпожу жестокость» «посредственной семейной драмой». Решение жюри Кичин сравнил с исходом 57-го Каннского кинофестиваля, когда жюри под председательством Квентина Тарантино присудило главную награду скандальной документальной работе «Фаренгейт 9/11».

Подводя итоги Мостры-2013, журналистка «Независимой газеты» Дарья Борисова пишет, что опытные «старожилы» форума говорят о том, что он уже не тот, «что градус престижа упал и залы перестали забиваться до отказа». В финале своего обзора Борисова, тем не менее, уверенно успокаивает читателей: «…в длинной истории Мостры было уже столько провалов, после которых следовали взлёты, что надежду терять не приходится».

Жюри

Основной конкурс 
 Бернардо Бертолуччи, режиссёр () — председатель
 Андреа Арнольд, режиссёр и сценаристка ()
 Ренато Берта, оператор (, )
 Кэрри Фишер, актриса и писательница ()
 Мартина Гедек, актриса ()
 Цзян Вэнь, актёр и режиссёр ()
 Пабло Ларраин, режиссёр и сценарист ()
 Виржини Ледуайен, актриса ()
 Рюити Сакамото, композитор ()

Программа «Горизонты» 
 Пол Шредер, режиссёр () — председатель
 Катрин Корзини, режиссёр и сценаристка ()
 Леонардо Ди Костанцо, режиссёр ()
 Фредерик Фонтейн, режиссёр ()
 Ксения Раппопорт, актриса ()
 Амр Уэйкд, актёр ()
 Гольшифте Фарахани, актриса ()

Конкурсная программа

Основной конкурс

Программа «Горизонты»

Внеконкурсные показы

Награды 

 «Золотой лев»
 «Священная римская кольцевая» (документальный), реж. Джанфранко Рози (Италия)
 «Серебряный лев» за лучшую режиссуру
 Александрос Авранас, «Госпожа жестокость» (Греция)
 Гран-при жюри
 «Бродячие псы», реж. Цай Минлян (Китайская Республика, Франция)
 Специальный приз жюри
 «Жена полицейского», реж. Филип Грёнинг (Германия)
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
 Темис Пану, «Госпожа жестокость», реж. Александрос Авранас (Греция)
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль
 Элена Котта, «Улица в Палермо», реж. Эмма Данте (Италия, Швейцария, Франция)
 Лучший сценарий
 Стив Куган, Джефф Поуп, «Филомена», реж. Стивен Фрирз (Великобритания)
 «Голубой лев»
 «Филомена», реж. Стивен Фрирз (Великобритания)
 Приз ФИПРЕССИ
 «Том на ферме», реж. Ксавье Долан (Канада, Франция)
 Приз имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актёру
 Тай Шеридан, «Джо», реж. Дэвид Гордон Грин (США)
 Почётный «Золотой лев» за жизненные достижения
 Уильям Фридкин, кинорежиссёр (США)
 Главный приз программы «Горизонты»
 «Мальчики с Востока», реж. Робен Кампийо (Франция)
 Гран-при жюри программы «Горизонты»
 «Руины», реж. Майкл Коди и Амьель Куртен-Уилсон (Австралия)
 Приз программы «Горизонты» за лучшую режиссуру
 Уберто Пазолини, «Натюрморт» (Великобритания, Италия)

См. также 
 66-й Каннский кинофестиваль
 63-й Берлинский международный кинофестиваль
 35-й Московский международный кинофестиваль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Венецианского кинофестиваля

Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
2013 год в Италии
Кинофестивали 2013 года